Der 9. Schweizer Cup wurde vom 19. August 1933 bis zum 2. April 1934 ausgetragen. Titelverteidiger war der Grasshopper Club Zürich.

1/32 Finals 

|}

1/16 Finals 

|}

Achtelfinals 

|}

Viertelfinals 

|}

Halbfinals 
Die Begegnungen wurden in Lausanne (Servette FC Genève-FC Montreux) und Zürich (Grasshopper Club-FC Locarno) gespielt.

|}

Final 
Das Finalspiel fand am 2. April 1934 im Stadion Wankdorf in Bern statt.

Literatur 
 Schweizerische Nationalbibliothek (NB)
 Archives historiques Le Temps. (Jaren 1933–1934) https://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/online_katalog/00456/index.html?lang=de
 Archives historiques L'Express und L'Impartial. (Jaren 1933–1934) https://www.nb.admin.ch/dienstleistungen/online_katalog/00456/index.html?lang=de
 Archives historiques Tribune de Lausanne. (Jaren 1933–1934) https://scriptorium.bcu-lausanne.ch/zoom/63148/view?page=1&p=separate&view=0,0,2346,3497

1933 34
Fußballsaison 1933/34